Тадзибичен има више значења:

 Тадзибичен (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Тадзибичен (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику